Богда́ново — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Расположена в 37 км к юго-западу от райцентра Локня на северном берегу озера Богдановского (Горбовского) озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 210 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Миритиницкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района